Kurensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurensaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kurensaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar